Идрис Джумабеков (; 25 июня 1926 — 10 октября 2007) — советский государственный деятель. Герой Социалистического Труда, награждён 2 орденами Ленина (1966 и 1971), орденом «Знак Почёта» (1980).

Биография 
Родился 20 октября 1926 года в ауле Жарык Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии Казакской АССР в казахской семье и был единственным сыном. Происходит из рода Тама.

Окончил Целиноградский ветеринарный техникум, а затем сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность 
В 1941 году — секретарь Жарыкского аулсовета.

В 1943—1948 годах работал 5 лет стрелочником и дежурным по станции Кызылжар.

В 1948—1956 годах работал в начале счетоводом, а затем бухгалтером в колхозах К.Маркса и В. И. Ленина, в Жанааркинском районном отделе сельского хозяйства, машинно-тракторной станции (МТС), инструктор райкома Компартии Казахстана.

В 1950 году вступил в Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) ВКП(б) / Коммунистическую партию Советского Союза КПСС.

В 1954 году избирался депутатом Жанааркинского районного Совета и членом Карагандинского и Джезказганского обкомов Компартии Казахстана.

В 1956—1962 годах был начальником планового отдела, а после первым заместителем председателя Жанааркинского райисполкома.

В 1962—1972 годах, 10 лет являлся директором совхоза «Женис» Жанааркинского района Карагандинской области Казахской ССР.

В 1967—1971 годах — депутат Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва.

В 1966 году — Делегат ХХIII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1971 году — Делегат ХIII съезда Компартии Казахстана.

С 1972 года и до выхода на пенсию был первым заместителем председателя Жанааркинского райисполкома и начальник Жанааркинского районного управления сельского хозяйства Карагандинской (с 1973 года — Джезказганской) области Казахской ССР (ныне — Карагандинской области Республики Казахстан).

Награды 
 Орден Ленина — За короткое время Идрис Джумабеков вывел отстающий совхоз в число самых передовых в области. За достигнутые успехи в развитии животноводства по итогам семилетнего плана (1959—1965).
 Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» (8 апреля 1971 года) Указом Президиума Верховного Совета СССР — за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства.
 Орден Трудового Красного Знамени (1972) — за выдающиеся показатели в развитии овцеводства, выполнение и перевыполнение планов сдачи государству продуктов животноводства руководимый Джумабековым Идрисом совхоз «Женис».

Личная жизнь 
Супруга: Джумабекова Бейбигуль (Тасболатова девичья фамилия), дети Манат, Алма, Тиес, Сеит, Қайрат, Зауре, Шуға. Жил в Жанааркинском районе Карагандинской области. После смерти супруги жил в городе Караганда. 25 октября 2008 года Джумабеков Идрис умер. Дети после смерти отца посодействовали назвать одну из улиц Жанааркинский района в честь отца. Сегодня в Жанааркинском районе, с. Тогускен есть улица Идриса Джумабекова.

Примечания

Ссылки 
 Джумабеков Идрис
 

Выпускники Казахского агротехнического университета
Делегаты съездов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Члены Джезказганского обкома КП Казахстана
Члены Карагандинского обкома КП Казахстана
Члены районных исполкомов Казахской ССР
Делегаты XXIII съезда КПСС